Кисло́во — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена на северо-западе района на автодороге Великие Луки — Переслегино — Локня (), в 13 км к северо-западу от райцентра Великие Луки. Деревня находится на северо-западном берегу озера Кислое, примыкая на востоке к бывшему волостному центру, деревне Русаново.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 396 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Горицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района